Steinberg kan syfta på:

 Steinberg Media Technologies – ett tyskt programföretag
 Steinberg (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Floyd–Steinberg dithering – en ditherings- eller gitteralgoritm
 Spoonface Steinberg – en pjäs från 1997 skriven av Lee Hall
 Von Steinberg – en svensk adelsätt av tyskt ursprung
 Steinberg, Schleswig-Holstein, kommun, Schleswig-Holstein, Tyskland
 Steinberg, Sachsen, kommun, Sachsen, Tyskland
 Steinberg am See – kommun, Bayern, Tyskland
 Steinberg am Rofan, Tyrolen, Österrike
 Steinberg-Dörfl – i Burgenland
 Rohrbach-Steinberg – i Steiermark
 Vlči hora, kulle, Liberec, Tjeckien
 Souš (berg), Olomouc, Tjeckien

Se även 
 Steinberger